Михаи́л Никола́евич Соловьёв:
 Соловьёв (Соловьёв-Савояров) Михаил Николаевич (1876—1941) — русский шансонье, композитор и мим, «Король эксцентрики».
 Соловьёв, Михаил Николаевич (1886—1980) — советский эпидемиолог, действительный член АМН СССР.
 Соловьёв, Михаил Николаевич (род. 1968) — советский и российский футболист; тренер.